Wiesiołyj () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:

 Wiesiołyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie bolszesołdatskim obwodu kurskiego
 Wiesiołyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego
 Wiesiołyj – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego (sielsowiet bolszeżyrowski)
 Wiesiołyj – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego (sielsowiet sołdatski)
 Wiesiołyj – chutor w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego
 Wiesiołyj – osiedle typu wiejskiego w Mordowii

Zobacz też 
 Wiesiołyje kartinki – miesięcznik dla dzieci

Strony ujednoznaczniające